Dalmau Moner, Sant Dalmau, beat gironí (1291-1341)
 Jaciment arqueològic de Sant Dalmau, al municipi de Camós, al Pla de l'Estany